krasula – pot. krowa w czarnym i białym kolorze
 Krasula – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie baranowskim
 Krasula – potok, dopływ Potoku Lubońskiego, w województwie małopolskim
 Krasula i my – francusko-hiszpański serial animowany

Zobacz też 
 Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Krasula